Juan Pérez López puede referirse a:

 Juan Antonio Pérez López, exdirector general del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE);
 Juan Carlos Pérez López (1945-2012), futbolista español nacido en Santander;
 Juan Carlos Pérez López (n. 1990), futbolista español nacido en Madrid.